Theobald V van Blois, graaf van Blois en Châteaudun (1151-1191)
 Theobald II van Navarra, als Theobold V graaf van Champagne (1253-1270)